Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ — единый комплекс (банк) документов и материалов об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ.

Государственный свод включает:
 регистрационный реестр и
 документально-информационный фонд.

Список 
Указаны даты указов Президента РФ о включении учреждений и организаций в Свод.

Музеи-заповедники 
 Московский Кремль (архитектурный ансамбль, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный Кремлёвский дворец) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (Республика Карелия, Спасо-Кижский погост) — 6 ноября 1993 г.
 Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна» (Тульская область) — 6 ноября 1993 г.
 Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры) (Московская область) — 24 января 1995 г.
 Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник (г. Ростов Ярославской области) — 24 января 1995 г.
 Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры в границах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. N 165 «О мерах по сохранению и дальнейшему развитию Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в селе Михайловском Пушкино-Горского района Псковской области») — 6 декабря 1995 г.
 Рязанский Кремль, (Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Старая Рязань, исторический ансамбль Глебово-Городище) — 6 декабря 1995 г.
 Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник (Соловецкий историко-культурный комплекс) — 6 декабря 1995 г.
 Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» — 30 июля 1996 г.
 Государственный музей-заповедник «Петергоф» (г. Петергоф) — 30 июля 1996 г.
 Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Пензенская область) — 2 апреля 1997 г.
 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры (Орловская область) — 2 апреля 1997 г.
 Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (г. Санкт-Петербург) — 2 апреля 1997 г.
 Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, за исключением переданной в бессрочное безвозмездное пользование Русской православной церкви части территории Кирилло-Белозерского монастыря в г. Кириллове, именуемой малым Ивановским монастырем, с расположенными на ней памятниками истории и культуры (Вологодская область) — 2 апреля 1997 г.
 Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — 15 января 1998 г.
 Новгородский государственный объединённый музей-заповедник — 15 января 1998 г.
 Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова (станица Вешенская Ростовской области) — 30 октября 2006 г.
 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» (Тульская область, Куликово поле) — 30 сентября 2009 г.
 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград) — 22 декабря 2011 г.
 Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (г. Севастополь) — 1 января 2016 г.

Музеи 
 Государственный исторический музей (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) (г. Санкт-Петербург) — 18 декабря 1991 г.
 Российский этнографический музей (г. Санкт-Петербург) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный музей искусства народов Востока (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Политехнический музей (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург) — 5 июня 1992 г.
 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева (г. Москва) — 24 января 1995 г.
 Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки (г. Москва) — 24 января 1995 г.
 Всероссийский музей А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) — 2 апреля 1997 г.
 Государственный музей Л. Н. Толстого (г. Москва) — 2 апреля 1997 г.
 Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина (г. Москва) — 2 апреля 1997 г.
 Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева — 15 января 1998 г.

Высшие учебные заведения 
 Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — 18 декабря 1991 г.
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — 18 декабря 1991 г.
 Санкт-Петербургский государственный университет — 18 декабря 1991 г.
 Академия русского балета имени А. Я. Вагановой (г. Санкт-Петербург) — 24 января 1995 г.
 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана — 24 января 1995 г.
 Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова — 6 декабря 1995 г.
 Казанский государственный университет — 30 июля 1996 г.
 Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет) — 30 июля 1996 г.
 Томский политехнический университет — 2 апреля 1997 г.
 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) — 15 января 1998 г.
 Томский государственный университет — 15 января 1998 г.
 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) — 17 декабря 1998 г.
 Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева (г. Москва) — 11 сентября 2008 г.
 Московский педагогический государственный университет — 2 февраля 2009 г.
 Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (г. Москва) — 15 апреля 2013 г.
 Московская государственная академия хореографии — 16 января 2016 г.
 Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) — 1 апреля 2020 г.
 Российская академия музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных) — 11 апреля 2016 г.

Научные организации 
 Институт русской литературы («Пушкинский Дом») (г. Санкт-Петербург) — 24 января 1995 г.
 Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) — 2 апреля 1997 г.

Библиотеки 
 Российская государственная библиотека (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург) — 27 марта 1992 г.

Архивные учреждения 
 Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Московская область, г. Домодедово) — 6 ноября 1993 г.
 Российский государственный архив древних актов (г. Москва) — 6 ноября 1993 г.
 Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург) — 6 ноября 1993 г.
 Государственный архив Российской Федерации (г. Москва) — 24 января 1995 г.
 Российский государственный военно-исторический архив (г. Москва) — 24 января 1995 г.
 Российский государственный архив кинофотодокументов (Московская область, г. Красногорск) — 2 апреля 1997 г.
 Российский государственный архив литературы и искусства (г. Москва) — 2 апреля 1997 г.
 Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (г. Москва) — 15 января 1998 г. (исключён 9 декабря 2013 г.)

Театры 
 Государственный академический Большой театр России (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный академический Малый театр России (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Государственный академический Мариинский театр (г. Санкт-Петербург) — 6 ноября 1993 г.
 Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский) — 11 апреля 2016 года
 Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова — 6 июня 1996 года

Художественные организации 
 Российская академия художеств (г. Москва) — 18 декабря 1991 г.
 Жостовская фабрика декоративной росписи (Жостовский промысел; Московская область, дер. Жостово) — 6 ноября 1993 г.

Иное 
 Общенациональный мемориал воинской славы (г. Москва) — 17 ноября 2009 г.

См. также 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в СССР
 Семь чудес России
 Семь чудес Украины — включает в том числе и объекты в спорном Крыму
 Семь природных чудес Украины — включает в том числе и объекты в спорном Крыму
 Россия 10
 Семь новых чудес природы
 Национальный индекс культурного наследия
 Объект культурного наследия России
 Государственный экспертный совет по особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации

Примечания

Источники 
 Свод особо ценных объектов (в формате Word). Министерство культуры
 Приказ Министерства культуры от 14.04.1999 О ГОСУДАРСТВЕННОМ СВОДЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Указ президента РФ
 Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 г. N 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (с изменениями от 26 ноября 2001 г.)

Культурное наследие России
Списки объектов культурного наследия России
Достопримечательности России